Venustiano Carranza es la cabecera de municipio homónimo, se localiza en al noroeste del estado de Michoacán en México.